Акатлан дел Рио има више значења:
 Акатлан дел Рио (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Акатлан дел Рио, Ел Саладо (Тлалистакиља де Малдонадо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику